De santacruzfluiter (Pachycephala vanikorensis) is een zangvogel uit de familie Pachycephalidae (dikkoppen en fluiters).  De soort wordt vaak nog beschouwd als een ondersoort van de fijifluiter (P. vitiensis).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort is endemisch op de Santa Cruz-eilanden en telt drie ondersoorten: 
P. v. ornata: Noordelijke Santa Cruz-eilanden.
P. v. utupuae: Utupua (Middelste Santa Cruz-eilanden).
P. v. vanikorensis Vanikoro  (Zuidelijke Santa Cruz-eilanden)

Dikkoppen en fluiters
IUCN-status niet geëvalueerd
Endemisch dier uit Fiji